Crimen sollicitationis renvoie à :

 Crimen sollicitationis, un document rédigé par la Congrégation du Saint-Office en 1962, traitant du jugement des prêtres convaincus du crime de sollicitation en confession.
 Crimen sollicitationis, une chanson du groupe espagnol Ska-P.